3990 Heimdal, asteroide della fascia principale
Thoralf Heimdal, fondista norvegese

Pagina correlate

Heimdall (disambigua)